Эворо́н — реликтовое пресноводное озеро, расположенное в Солнечном районе Хабаровского края, в пределах Эворон-Чукчагирской низменности, примерно в 90 км к северу от города Комсомольск-на-Амуре. К северу от озера Эворон находится озеро Чукчагирское.

Имеет форму неправильного овала вытянутого в направлении юг — север. Площадь озера 194 км², водосборная площадь — 5670 км². Глубина 2—3 метра. Западные и южные берега высокие, покрытые лесом, остальные берега низменные, заболоченные. Питание дождевое и снеговое. На весну и начало лета приходятся высшие уровни. Замерзает в конце октября — начале ноября; вскрывается в мае.

В озеро Эворон впадает восемь рек (Эвур, Ольгака, Начанна и др.), вытекает река Девятка (левый приток реки Горин). Небольшие острова расположились у южного (остров Аккекта) и восточного берега.

По берегам озера гнездовья серого гуся, серой цапли, кроме того здесь замечены скопа, орлан-белохвост, белоплечий орлан, беркут и дальневосточный кроншнеп. Важный узел на пути сезонной миграции перелётных птиц.

Ведётся промысел рыбы. Из Амура заходят чебак, сазан, сом, щука, обитает карась.

Коренное население окрестностей озера — нанайцы. Одно из древнейших поселений этого народа — село Кондон расположено ниже по течению реки Девятка.

Примечания 

Бассейн Амура
Озёра Хабаровского края
Солнечный район